Малаја се може односити на:
 Малајско полуострво
 Малаја (регион)
 Британска Малаја
 Федеративне Малајске Државе
 Малајска унија
 Малајска Федерација
 Малаја (Валча)